Les Foúrnoi Korséon (), appelés plus communément Fourni, sont un archipel de petites îles grecques situées dans la mer Égée entre les îles d'Ikaria, de Samos et de Patmos ; le nom est celui de l'île principale.

Elles constituent l'un des dèmes (municipalités) de la périphérie d'Égée-Septentrionale, dans le district régional d'Ikaria. Leur capitale est la localité de Foúrnoi.

Seules les deux îles principales, Fourni et Thymaina, sont habitées en permanence. Ágios Minás (située à l'est de celles-ci) est habitée une partie de l'année.

Histoire 

Fourni est habitée depuis le  av. J.-C. Une des plus grandes découvertes archéologiques est un sarcophage romain exhumé en 1927 et exposé sur la place principale.

Économie 

La plupart des habitants vivent de la pêche, fournissant les marchés d'Athènes. Quelques-uns vivent de l'agriculture et du tourisme.

Communications 

Les îles ne sont accessibles que par bateau depuis les îles voisines d'Ikaria et de Samos, plusieurs fois par semaine. Depuis 2008, le ferry qui relie Samos au Pirée s'arrête aussi à Fourni. Les communications sont souvent interrompues l'hiver (généralement de novembre à avril) en raison du mauvais temps, généralement des vents violents.

Localités 

L'île principale de Fourni a une population de 1 326 habitants (recensement de 2001), soit plus de 90 % de la population du petit archipel. Les seules autres îles habitées sont Agios Minas et Thymaina.

Notes et références

Liens externes 
 www.fournikorseon.gr Site Web

Archipel en Grèce
Archipel de la mer Égée
Dème en Égée-Septentrionale